Казаковский сельский округ

Кировская область 

 Казаковский сельский округ Мурашинского района (упразднён)
 Казаковский сельский округ Пижанского района (упразднён)

В упразднённом регионе

Читинская область 

 Казаковский сельский округ Балейского района